

Geografia 
Isola di Man
 Middle –  sheading
Stati Uniti d'America
 Middle Mountain – montagna della Sierra Nevada
 Middle – penisola della Baia di Chesapeake, in Virginia

Musica 
 Middle – singolo di DJ Snake del 2015

Pagine correlate 
Middle Island
Middle River